

Plantes (noms comuns) 
 Anastatica, un gènere monotípic amb Anastatica hierochuntica
 Selaginella lepidophylla, una espècie del desert dins la família Selaginellaceae
 Pallenis hierochuntica, una espècie del gènere Pallenis notable per ser una planta de resurrecció